Сысо́евский

 Сысоевский — хутор, Суровикинский район, Волгоградская область, Россия
 Сысоевский - другое название разъезда Сысоево  в Миллеровском районе Ростовской области.